Hrvatski glasnik (Split), dnevnik
Hrvatski glasnik (Chicago), tjednik
Hrvatski glasnik (Hallstahammar); prije je izlazio u Lundu i Lindigu, tromjesečnik
Hrvatski glasnik (Budimpešta), tjednik
Hrvatski glasnik (Kotor), dvomjesečnik
Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, mjesečnik
Hrvatski glasnik (München), dvomjesečnik
Hrvatski glasnik (Tuzla), mjesečnik
Hrvatski glasnik (London), mjesečnik

Izvori